To Kill a King steht für:

 To Kill a King (Film), britischer Film von Mike Barker (2003)
 To Kill a King (Band), britische Rockband
 To Kill a King (Album), Musikalbum von To Kill a King (2015)